Vama több romániai település neve:

Vama, Iași megye
Vama, Suceava megye
Vámfalu, Szatmár megye